Konge i Danmark: Abel 1250-1252

Se også 1251 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
51
Artikler om enkelte år